Паватитла има више значења:

 Паватитла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паватитла (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паватитла (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паватитла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику